Il toponimo Mwalala può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Mwalala, comune del distretto di Chama
Mwalala, comune del distretto di Mkushi